Бачило — фамилия. Известные носители:
 Бачило, Александр Геннадьевич (1959—2022) — русский писатель-фантаст, сценарист телевизионных программ и фильмов, член Союза писателей России.
 Бачило, Алесь (1918—1983) — белорусский советский поэт. Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР.
 Бачило, Иллария Лаврентьевна (1926—2017) — советский и российский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ (2006). Награждена премий Правительства России в области образования за 2018 год.

Примечания